45. længdegrad kan henvise til:

 45. vestlige længdekreds
 45. østlige længdekreds